Öster News (förkortat ÖN) är ett fanzine utgivet av fotbollsklubben Östers IF supporterföreningen East Front. Fanzinet innehåller humoristiska och ironiska skrivelser och har bland annat omnämnts i Jan Majlard krönikor i Svenska Dagbladet. Redaktörer för tidningen är Julius Sääf och Tomas Liljenberg.

Svenska tidskrifter